Барбенс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-д’Уржель. Занимает площадь 7,6 км². Население — 887 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web de Junts per Barbens
 Página web del Ayuntamiento 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Página web de Barbens, sin ninguna vinculación con el Ayuntamiento 

Муниципалитеты Льейды